The Traveling Salesman – film del 1916 diretto da Joseph Kaufman
The Traveling Salesman – cortometraggio del 2008 diretto da Jerry Kernion e Grinnell Morris
The Traveling Salesman – cortometraggio del 2010 diretto da Richard Brown